Федеральный орёл ():
 Герб Германии
 Герб Австрии

См. также 
 Государственный орёл ()
 Орёл в геральдике